Det jyske mesterskab i fodbold 1924-25 var den 27. udgave af turneringen om det jyske mesterskab i fodbold for herrer organiseret af Jydsk Boldspil-Union. AGF vandt turneringen for syvende gang. Vinderen af turneringen kvalificerede sig til Landsfodboldturneringen 1924-25.

Da turneringen var slut stod AGF og Aalborg Chang lige. I omkampen om mesterskabet vandt AGF 3-1 i Randers.
Nr. fem og seks spillede kvalifikation til næste sæson mod de to bedste hold fra JBUs A-række. Vejen SF rykkede ned efter at have tabt den afgørende kvalifikationskamp til AaB med 1-2..

JBUs Mesterskabsrække

Omkamp

Kvalifikation til Mesterrækken

Unionskampe 
De ti kredsvindere i JBUs A-række mødtes i et slutspil. Vinderen af finalen mødte nr. seks fra Mesterskabsrækken, mens taberen af finalen mødte nr. fem fra Mesterskabsrækken i kampene om to pladser i Mesterskabsrækken 1925-26.

1. runde
Holstebro BK - Skive IK 7 - 2
Kolding IF - Esbjerg fB 5 - 2
Kredssemifinaler
AaB - Randers Freja| 3 - 2
Holstebro BK - Ry SK 4 - 1
Haderslev FK - Kolding IF 0 - 2 
Fredericia BK - AIA 6 - 1
Kredsfinaler
AaB - Holstebro BK 11 - 0
Fredericia BK - Kolding IF 3 - 2
Finale
AaB - Fredericia BK 8 - 1. Spillet i Aarhus.

Oprykningskampe 
Vejle BK - Fredericia BK 3 - 0. Spillet i Kolding. 
Vejen SF - AaB 1 - 2. Spillet i Vejle.
AaB rykkede op.

Slutspil oversigt

Kilder

Øvrige kilder 
 
 Johannes Gandil (1939): Dansk fodbold, Sportsbladets forlag.

Se også 
 Danmarksmesterskabet
 Provinsmesterskabsturneringen

Fodboldturneringer i Danmark